William Jardine (natuurwetenschapper), een Schots natuurwetenschapper
 William Jardine (koopman), een Schots fysicus en koopman
 William Marion Jardine, een Amerikaans bestuurder